Oritía es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Oritía era el nombre de una hija de Erecteo y de Praxitea, reyes de Atenas, de la que el dios-viento Bóreas se enamoró ardientemente.
 Oritía, reina de las amazonas junto a su hermana Antíope, sucediendo ambas a su madre, Marpesia cuando ésta murió luchando contra los bárbaros.
 Oritía fue además una nereida, hija de Nereo y Doris, que habitaba en el mar y que, junto con sus hermanas, tenía dedicados altares en bosques y, sobre todo, en playas.